Примейру:

 Примейру ди Агошту — ангольский футбольный клуб из Луанды.
 Примейру ди Маю — ангольский футбольный клуб из Бенгелы.

 Примейру-ди-Маю — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.